La duda puede referirse a:

Cine 
 La duda (1915), película española dirigida por Domènec Ceret.
 La duda (1954), película mexicana dirigida por Alejandro Galindo.
 La duda (1972), película española dirigida por Rafael Gil.
 La duda (2004), drama teatral escrito por John Patrick Shanley.
 La duda (2007), versión teatral de la novela El abuelo de Benito Pérez Galdós.
 La duda (2008), película estadounidense dirigida por John Patrick Shanley.

Escultura 
 La duda (1905), escultura de Charles Cordier en la ciudad de Buenos Aires.

Música 
 La duda, tercer sencillo promocional del disco Primera Fila de la cantante mexicana Yuridia.
 La Duda, banda madrileña de rock.

Televisión 
 La duda (1967), telenovela mexicana, dirigida por Luis Aragón.
 La duda (1982), telenovela colombiana.
 La duda (2002), telenovela mexicana, dirigida por Alicia Carvajal.